Crawford Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Crawford Creek (Hodgson River), Nebenfluss des Hodgson River im Northern Territory
 Crawford Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf) im Northern Territory
 Crawford Creek (Western River), Nebenfluss des Western River in Queensland